Kirew ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Kirew (* 1989), bulgarischer Fußballtorhüter
 Stefan Kirew (* 1942), bulgarischer Radrennfahrer